Версонне́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Версонне — в департаменте Верхняя Савойя;
 Версонне — в департаменте Эн.

Примечания